Вну́тренняя:

 Внутренняя — бухта в Магаданской области.
 Внутренняя — губа в Магаданской области.
 Внутренняя — река в Красноярском крае.

См. также 
 Внутреннее
 Внутренний
 Внутренное